

Cidades 
 Villanueva (Honduras) — cidade hondurenha
 Villanueva (Zacatecas) — do México
 Villanueva (Nicarágua) — município nicaraguense
 San José Villanueva

Colômbia 
 Villanueva (Guajira)
 Villanueva (Casanare)
 Villanueva (Bolívar)

Desambiguações de topônimos